Фёдор Макаров:
 Макаров, Фёдор Алексеевич (1901—1989) — советский военный деятель, генерал-майор.
 Макаров, Фёдор Петрович (1916—1976) — Герой Социалистического Труда.